Klaussynagoge steht für:
 Klaussynagoge (Halberstadt), Synagoge in Halberstadt, Sachsen-Anhalt
 Lemle-Moses-Klaussynagoge, Synagoge in Mannheim, Baden-Württemberg
 Klaus-Synagoge (Prešov), Synagoge in Prešov, Prešovský kraj, Slowakei
 Klaussynagoge (Wien), Synagoge in Wien, Österreich, siehe Jüdisches Leben in Wien #Blütezeit der Gemeinde und das innere Leben

Siehe auch:
 Klausen-Synagoge (Prag), Synagoge in Prag, Tschechien